Dialektik Records est un label de punk rock nantais fondé en 1995 par Stéphane Moreau autour du groupe Zabriskie Point.

Histoire du label 
En moins de 10 années, cette structure très active aura produit plus de 35 groupes et 70 albums. Les principaux groupes de Dialektik Records sont, aux côtés des Zabriskie Point, PKRK, les Sales Majestés, Yalateff, Klunk, Sourire kabyle, Toxxic TV, les Partisans, les Perfusés, Toxic Waste, NRA, Dead End, Zampano, Plus Plus Plus, Human Spark, Red London, ou encore Les Femmes.

En 2003, le groupe anglais The Libertines enregistre quatre titres pour le label à Nantes, dont deux ("Narcissist" et " "Through the looking glass") fourniront la substance de leur 45 tours Dialektik French Sessions.

Comme de nombreux labels indépendants punk, Stéphane Moreau prend en charge tous les aspects de la réalisation d'un disque, réalisation des pochettes, tournées, distribution…

À la suite de la séparation de Zabriskie Point en 2000 et devant faire face à des problèmes financiers, l'activité du label s’essouffle à partir de 2003, les sorties se faisant désormais sporadiques (2004, 2007, 2016).

Discographie

1995 
 Scattergun Le Destin (album)
 Les Hérétiques Faut que tu comprennes (album)

1996 
 Zabriskie Point Fantôme (album)
 Zabriskie Point Tout est bien (album)
 Les Perfusés Vive les punks (EP)
 Yalateff Stress arôme (EP)
 Les Sales Majestés Halte au front (EP)
 Compilation What’s my punk?

1997 
 PKRK Made in Anarchya (EP)
 Zabriskie Point Chansons populistes (EP)
 Zabriskie Point Comment je devins fantôme  (anthologie)
 Zabriskie Point Des Hommes nouveaux (album)
 Dead End Unhappy birthdeath (EP)
 Human Spark (Album)
 Red London Downtown riot (CD, EP)

1998 
 Yalateff A tout’allure (album)
 Yalateff Stopper les machines (EP)
 PKRK Vendémiaire 89 (EP) 1998
 Plus Plus Plus Pour le meilleur…et pour  le pire ? (album)
 Zampano Mignonne (EP)
 Les Partisans / Zabriskie Point Radicalement Compatibles (split EP)
 Dead End Ain’t no cure (album)
 Klunk Adopted? (album)
 Erzatz Révolution (EP)

1999 
 Klunk Oui à l’avenir (EP)
 Les Femmes No I.D. (album)
 Les Femmes Unactual (CD)
 Toxic Waste (R) evolution (EP)
 Compilation Bonjour chez vous!! - premier assaut  
 Zabriskie Point I would not prefer to (EP)
 Zabriskie Point Paul (album)
 Zabriskie Point I would prefer not to live (album)
 Sourire Kabyle Histoire de N (album)
 Sourire Kabyle Rebelles… le week-end (EP)
 Les Partisans Les Partisans (album)
 Les Partisans Rêves d’enfance / Rien à perdre (EP)
 Les Partisans Sono mondiale (album)
 Matricule 77 Protest songs (CD)
 Protex Blue Thirst album (album)
 Garage Lopez Que d’la gueule (mini album)
 Scrotum Testiburenes et prostitruies (album)

2000 
 Le Cacharias Sentinelle (album)
 Compilation Bonjour chez vous !! - deuxième vague
 Toxic Waste  Rectro actif (album)
 Yalateff L’Ere du temps (album)
 Perfusés Pour vivre heureux vivons cachets  (album)
 Vulgaire Machins Regarde le monde (album)
 Squad 96 Stalag 3 (anthologie)
 Toxxic TV 111 (album)
 Weak Gay Truckers highway
 Paris Violence Mourir en Novembre (album)
 Garage Lopez Barka ! (album)

2001 
 Timides ! Comme un seul (album)
 Les Porte Mentaux Y’a l’feu live (album)
 No Milk Expressément pour vous (album)
 Dead & The Stuff Saturday night, hot, hot night
 Paris Violence Ni Fleurs ni couronnes (mini album)
 Compilation Dialektik city rockers (double CD)
 Carving I wish I was underground to stick it on my Face (album)
 Zabriskie Point (Je suis une) videomachine (VHS)

2002 
 Human Alert Dirty Dancing (album)
 Symphonie Urbaine The first krampouz (album)
 Le Carcharias Froid (album)
 Seven Hate Matching the profile (album)
 NRA Machine (album)
 Compilation Independent compilation 2

2003 
 Toxxic TV Welcome to utopia
 Garage Lopez Elvis is black (album)
 Paris Violence En attendant l’apocalypse (album)

2004 
 Mum Is Trunk Soul starvation (album)
 Bigouden Sisters Intoxiqués ! (album)

2007 
 The Libertines Dialektik French Session (EP)

2016 
 Garage Lopez 20 ans de Suicide Commercial (mini album)

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Label discographique indépendant ayant son siège en France
Label de punk